Scholtis ist der Familienname folgender Personen:

 Alfons Scholtis (1902– ca. 1973), deutscher Politiker (NSDAP)
 August Scholtis (1901–1969), deutscher Schriftsteller (Pseudonym Alexander Bogen)